Dalli steht für:

 Dalli-Werke, deutscher Drogerieartikel-Produzent

Dalli ist der Familienname folgender Personen:
 Helena Dalli (* 1962), maltesische Politikerin
 Iona Dalli (* 1994), maltesische Sängerin
 John Dalli (* 1948), maltesischer Politiker
 Miriam Dalli (* 1976), maltesische Politikerin

Siehe auch:
 Dali
 Dally
 Dalli Dalli